La Fundación To Give Welfare "Dasbien" es una organización sin fines de lucro registrada en el Registro de Personas Jurídicas de Perú, inscrita en la Partida Electrónica N° 14167810 del Registro de Personas Jurídicas de Perù - SUNARP. Fue fundada en el año 2000 y legalizada en 2018. Es conocida por cuidar, promover y mantener los recursos naturales en Perú y por promover las lenguas originarias como el Quechua, Aymara y Awajun en países latinoamericanos como Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile. 

La sede principal de la Fundación se encuentra en Lima, Perú.

Historia 
Desde el año 2000, la Fundación ha promovido actividades de capacitación y profesionalización en los docentes del sistema educativo de la Región Piura, en el norte de Perú; y posteriormente en otras regiones del Perú y del mundo. Estas actividades han sido patrocinadas por el gobierno municipal y regional, instituciones educativas locales, organizaciones gremiales y el sector privado. La Fundación ha capacitado a cerca de 460,000 participantes en programas gratuitos y ha graduado aproximadamente a 5,000 participantes en sus diplomados en alianza con universidades nacionales y extranjeras, para beneficio de las personas menos favorecidas o con limitaciones económicas. 

Actualmente, la Fundación ha desarrollado carreras técnicas a nombre del Ministerio de Educación del Perú a través de su Centro de Educación Técnica Productiva T&T CECITEL para formar personal.

Referencias

Enlaces externos

En redes sociales 
 Fundación To Give Welfare "Dasbien" en LinkedIn

Organizaciones fundadas en 2000
Organizaciones conservacionistas
Organizaciones ecologistas de Perú
Fundaciones culturales
Organizaciones educativas
Organizaciones sin ánimo de lucro
Organizaciones no gubernamentales de Perú